Prolingheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Prolingheuer (1930–2022), deutscher evangelischer Religionspädagoge, Hochschullehrer, Kirchenhistoriker und Publizist
 Marvin Prolingheuer (* 1990), deutscher Volleyballspieler